Eastleigh FC (celým názvem: Eastleigh Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Eastleigh v nemetropolitním hrabství Hampshire. Založen byl v roce 1946 pod názvem Swaythling Athletic FC. Od sezóny 2014/15 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Ten Acres s kapacitou 5 192 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1946 – Swaythling Athletic FC (Swaythling Athletic Football Club)
 195? – Swaythling FC (Swaythling Football Club)
 1980 – Eastleigh FC (Eastleigh Football Club)

Získané trofeje 

 Hampshire Senior Cup ( 1× )
 2011/12

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 2015/16, 2016/17
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 2013/14
 FA Vase
 4. kolo: 1982/83, 1990/91, 1994/95

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1978–1986: Hampshire League (Division One)
 1986–2003: Wessex Football League
 2003–2004: Southern Football League (Eastern Division)
 2004–2005: Isthmian League (Premier Division)
 2005–2014: Conference South
 2014–2015: Conference Premier
 2015– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1946